Кубок Швейцарії з футболу 2003–2004 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул вперше здобув Віль.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2003

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2003

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2003

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2003–2004
Швейцарія
Швейцарія
2003 у швейцарському спорті
2004 у швейцарському спорті